TYW1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 7-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 732 амінокислот, а молекулярна маса — 83 702.

Кодований геном білок за функцією належить до ліаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як процесинг тРНК, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, іонами металів, іоном заліза, групою 4Fe-4S, залізо-сірчаною групою, S-аденозил-L-метіоніном.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Ліази